Мультан (польск. Multan) — термин, который может означать:

 Мультан — польский дворянский герб
 Мультан, Николай Николаевич — Герой Советского Союза

См. также 

 Мултан (значения)
 Мултон (значения)